Dobrinja est un toponyme qui peut désigner :
Dobrinja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dobrinja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Modriča et dans la République serbe de Bosnie.

Voir aussi 
Dobrinje